Niemcy:
 Asseln – dzielnica Dortmundu
 Asseln – dzielnica Lichtenau

Zobacz też:
 Assel